Американское орнитологическое общество () — неправительственная организация в Соединённых Штатах Америки, объединяющая орнитологов и любителей птиц. Существует с 1883 года.

История создания 
История Американского орнитологического союза начинается в 1883 году с письма, посланного 48 американским орнитологам членами Орнитологического клуба Натолла () Э. Куэсом, Дж. А. Алленом и У. Брюстером (). Адресатам предлагалось принять участие в конгрессе американских орнитологов в Нью-Йорке «с целью организации профессионального сообщества, аналогичного Британскому орнитологическому союзу». Учредительный конгресс состоялся 26 сентября в библиотеке Музея естественной истории.
На съезде присутствовали: Ю. Бикнелл, К. Х. Меррием, Ч. Б. Кори, Р. Риджуэй и другие.

Структура и членство 
Управление организацией, согласно Уставу, осуществляют Совет из 12 выборных членов и, также избираемые, Президент, Вице-президент, Секретарь и Казначей. Члены Совета избираются ежегодно сроком на три года, так чтобы за этот период сменился весь состав Совета (то есть каждый год выбирают четырёх).
В отличие от Национального Одюбоновского общества, членами которого являются профессиональные орнитологи, AOU объединяет в своей деятельности и специалистов, и любителей. Членами Союза могут стать граждане разных стран, причём для жителей многих стран (среди которых и Россия) установлены льготы по уплате членских взносов.

Издания 
Союз издаёт журнал The Auk, который выходит 4 раза в год с 1884 года. На обложке первого номера помещено изображение бескрылой гагарки — птицы, трагически исчезнувшей в середине XIX века. Эта же птица служит эмблемой общества. Журнал публикует орнитологические статьи по широкому кругу тем (эволюционной истории, систематике, поведению, популяционной биологии и экологии, миграциям, геномике и другим). Импакт-фактор журнала 1,864 (2015).

Помимо журнала Союз издаёт монографическую серию. Обычно в год выходит от двух до четырёх монографий. И журнал, и монографические выпуски издаются группой BioOne.

Учреждённые премии 
Американский орнитологический союз ежегодно присуждает именные премия за научные достижения в области орнитологии. Кандидаты на эти премии выдвигаются Комитетом по научным премиям ().
 Памятная медаль в честь Уильяма Брюстера «вручается ежегодно автору или соавторам за выдающийся вклад в изучение птиц Западного полушария». Впервые была вручена в 1921 году. Кроме медали победитель получает денежную премию.
 Премия Эллиота Куэса названа так в честь одного из основателей AOU. Вручается ежегодно, чтобы отметить выдающийся и инновационный вклад в орнитологических исследованиях. Включает в себя памятную медаль и денежную премию. Впервые вручалась в 1972 году.
 Премия молодым учёным имени Неда Джонсона ( — один из президентов Союза). Ею отмечают работу начинающих орнитологов, в которой видны перспективы дальнейшей профессиональной деятельности. Включает в себя сертификат и денежную премию.
 Премия имени Ральфа Шрайбера () за достижения в области охраны птиц или мест их обитания. Вручается одному человеку, или команде, начиная с 2005 года. Также включает сертификат и денежную премию.

Кроме научных премий также ежегодно присуждаются премии членам общества—студентам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Научные общества США
Орнитологические организации
Организации, основанные в 1883 году